Sjöholm har flera betydelser:

 Sjöholm (efternamn)
 Sjöholm (ätt) – en svensk utslocknad adelsätt
 Sjöholm (säteri) – säteri i Östra Vingåkers socken i Katrineholms kommun
 Sjöholm (förening) – navalakademisk förening]